Hejnice je název více míst:

 Hejnice – město ve Frýdlantském výběžku Libereckého kraje na severu České republiky (okres Liberec)
 Hejnice (železniční zastávka) – železniční zastávka ve městě Hejnice v okrese Liberec
 Hejnice (okres Ústí nad Orlicí) – obec v okrese Ústí nad Orlicí
 Hejnice (Čekyně) – lokalita v Čekyni, části okresního města Přerova
 Hejnice (Staré Hobzí) – lokalita u Starého Hobzí v okrese Jindřichův Hradec
 Hejnice (vrchol) – vrchol (403 m n. m.) jihovýchodně od části Hněvkov města Zábřeh v okrese Šumperk

Externí odkazy